Zmartwychwstanie – ponowne ożywienie po śmierci
 Zmartwychwstanie Jezusa – wydarzenie opisane w Ewangeliach
 Zmartwychwstanie Pańskie, Wielkanoc – święto chrześcijańskie

Obrazy 
 Zmartwychwstanie – obraz El Greca
 Zmartwychwstanie – obraz Matthiasa Grünewalda 
 Zmartwychwstanie – obraz Piero della Francesca
 Zmartwychwstanie – obraz Dirca Boutsa
 Zmartwychwstanie Chrystusa – obraz Rafaela
 Zmartwychwstanie Chrystusa – obraz El Greca
 Zmartwychwstanie – fresk Giotto di Bondone namalowany dla kaplicy Scrovegnich w Padwie
 Zmartwychwstanie – obraz pędzla nieznanego mistrza związanego z niderlandzkim malarzem doby późnego gotyku, Dirkiem Boutsem

Literatura 
 Zmartwychwstanie – powieść Lwa Tołstoja
 Zmartwychwstanie. Fantazja dramatyczna w czterech częściach ku czci Adama Mickiewicza – dramat Karola Huberta Rostworowskiego

Film 
 Zmartwychwstanie – film z 1960 roku
 Zmartwychwstanie – film z 2001 roku
 Zmartwychwstanie Offlanda – film polski z 1967 roku

Muzyka 
 Zmartwychwstanie – oratorium Georga Friedricha Händla
 Zmartwychwstanie – album Róż Europy
 Zmartwychwstanie – album polskiej grupy muzycznej Frontside